Валентин Фёдорович Пантелеев (1931—2019) — конструктор изделий оборонного назначения, один из создателей советских и российских систем противоракетной обороны (ПРО).

Биография 
Окончил МАИ (1958, с отличием).

С 1958 по 2014 год работал в Радиотехническом институте в должностях от старшего лаборанта до начальника отдела.

С 19 мая 2014 года на пенсии.

Принимал участие в создании РЛС ЦСО-С (ведущий темы и заместитель главного конструктора), МРЛС «Дон-2Н» (заместитель главного конструктора по аппаратурному комплексу).

Умер в Москве 18 ноября 2019 года после продолжительной болезни.

Награждён орденами «Знак Почёта» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (18.12.1997).

Источники 
 Умер один из создателей системы ПРО Валентин Пантелеев. ТАСС. 18 ноября 2019 года.
 http://www.rti-mints.ru/novosti/panteleev-v-f-2014/
 https://vz.ru/news/2019/11/18/1009053.html

Конструкторы систем ПВО
Сотрудники РТИ имени А. Л. Минца